Нику́лино — село в Алексинском районе Тульской области России. Входит в муниципальное образование город Алексин со статусом городского округа.

История 
До революции 1917 года входило в состав Варфоломеевской волости Алексинского уезда. В селе существовал собственный церковный приход.

В Никулино находится захоронение останков погибших в ВОВ советских бойцов, найденных в ходе поисковых работ 23 мая 2012 года. На месте братской могилы установлен обелиск.

В 1893 году в селе открыта школа грамоты.

Инфраструктура 
Через Никулино проходит автомобильная трасса  Тула — Алексин.

Планируется газификация села.

Часовня иконы Божией Матери Знамение 
Время возникновения прихода в селе неизвестно. Приход состоял из прихожан села и двух деревень: Пронино и Никулинских выселок, с общим числом прихожан 417 мужского пола и 464 женского. Деревянный храм был построен неизвестно когда и кем. В 1859 году подновлён помещиком Мосоловым. Штат церкви состоял из священника и псаломщика. Имелось церковной земли: усадебной - 1 десятина, полевой и сенокосной - 34 десятины. Для священника имелся приходской дом.

Деревянная «входная» часовня простой архитектуры построена местными жителями в 2000-х на месте разрушенной в 1927 году сельской церкви. Освящена в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Население

Литература 

 Сост. ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Алексинский р-н в области культурно-познавательного туризма. Часовня иконы Божией Матери Знамение. стр. 21. 
Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула. Тип: Соколова и Фортунатова. 1895. Никулино. стр. 53.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин